Stegesund kan syfta på:

 Stegesund-Hästholmen – två öar belägna utanför Vaxholm i Stockholms skärgård
 Stegesundet – ett smalt sund mellan Skarpö och Stegesund utanför Vaxholm